ФК Полет Љубић је фудбалски клуб из Љубића, Чачак, и тренутно се такмичи у Српској лиги Запад, трећем такмичарском нивоу српског фудбала.

Види још 
 Списак фудбалских клубова Србије

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ФК Полет на -{srbijasport.net}-
 Страница на Фејсбуку

Полет Љубић
Полет Љубић
Спорт у Чачку